Чемпионат Хорватии по футболу 2010/2011 годов — 20-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. В турнире, проходившем с 23 июля 2010 года по 21 мая 2011 года приняли участие 16 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Источники 
 Официальный сайт лиги
 Статистика на сайте RSSSF

2010/2011
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2010 году
Спорт в Хорватии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011